«Имена людей» () — французская комедия режиссёра Мишеля Лёклера. Участвовал в специальном показе «Недели критики» на 63-м Каннском кинофестивале в мае 2010 года, во французский прокат был выпущен 24 ноября 2010 года.

Сюжет 
Баия Бенмахмуд — экспрессивная молодая особа с активной гражданской позицией и именем, данным в честь штата Бразилии. Следуя лозунгам хиппи, она занимается любовью, а не войной. Таким образом, она спит с теми, кто придерживается правых взглядов, чтобы обратить их на свою сторону. Но однажды она встречает свою противоположность — 40-летнего биолога Артюра Мартена. Баия определяет его в потенциальные фашисты, сочтя параноидальными его выступления про принцип предосторожности и птичий грипп. Кроме того, у него типичное распространённое французское имя, которое, к тому же, является одним из брендов Electrolux. В ходе фильма выясняется, что имена, как и внешность, часто бывают обманчивы.

В ролях 
 Сара Форестье — Баия Бенмахмуд
 Жак Гамблен — Артюр Мартен
 Занедин Суалем — Мохамед Бенмахмуд, отец Баии
 Жак Буде — Люсьен Мартен, отец Артюра
 Сароль Франк — Сесиль Бенмахмуд, мать Баии
 Мишель Моретти — Аннетт Мартен, мать Артюра
 Жюлья Вэди-Богар — Аннетт в 30 лет
 Адриан Стокле — Артюр в подростковом возрасте
 Лора Женовино — Байя в 10 лет
 Камий Жиго — Артюр в возрасте ребёнка
 Закария Гурам — Ассан Ассини, мусульманский общественник
 Набил Массад — Нассим
 Сирилл Андрио-Лакю — дедушка Артюра по материнской линии, таксист
 Кристина Пальма де Фигейредо — бабушка Артюра по материнской линии
 Розе Мари — Аннетт в 7 лет
 Нану Гарсиа — сотрудница отдела записи актов гражданского состояния
 Лионель Жоспен — в роли самого себя
 Антуан Мишель — фотограф
 Максим Рожер — эксперт

Награды 
Фильм удостоился наград на нескольких французских кинофестивалях. См. на сайте Sopadin

 2008 : GPMS (Гран-при за лучший сценарий) — Баия Кашми и Мишель Лёклер
 2010 : Приз зрительских симпатий на Кабурском кинофестивале
 2010 : Приз зрительских симпатий в Ангулеме
 2011 : Сезар за лучший оригинальный сценарий
 2011 : Сезар за главную женскую роль — Сара Форестье

Ссылки 
 Официальный сайт (англ.)
 Сайт Sopadin
 Фильм на сайте kino-teatr.ua 
 Фильм на IMDB 

Кинокомедии Франции
Кинокомедии 2010 года